Кобзарь:

 Кобза́рь — народный певец в старину на Украине.
 «Кобза́рь» — название знаменитой книги стихов, песен и поэм Тараса Шевченко.
 Литературное объединение Кобзарь — всеукраинская общественная организация, созданная в Киеве.
 Кобзарь — национально-культурный центр украинцев Башкортостана.

Топоним 
 Кобзарь — село в Васильковском районе Днепропетровской области Украины.

Персоналии 
Кобзарь — распространённая фамилия украинского происхождения:
 Кобзарь, Александр Николаевич (род. 1976) — украинский актёр театра и кино, театральный режиссёр.
 Кобза́рь, Виталий Юрьевич (род. 1972) — бывший киргизский и украинский футболист.
 Кобзарь, Владимир Иванович (1930—1968) — советский подводник, капитан первого ранга, командир подводной лодки К-129.
 Кобзарь, Владимир Иванович (род. 1938) — профессор, доктор философских наук (СПбГУ, философский факультет, кафедра логики).
 Кобзарь, Евгений Васильевич (род. 1992) — российский футболист.
 Кобзарь, Игорь Андреевич (род. 1991) — российский волейболист.
 Кобзарь, Павел Юрьевич (род. 1980) — российский футболист, игрок в мини-футбол.
 Кобзарь, Пётр Харитонович (более известен как Пётр Петрович Струйский; 1863—1925) — русский антрепренёр, актёр, режиссёр.
 Кобзарь, Степан Андреевич (1929—1990) — советский работник сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.
 Кобзарь, Фёдор Егорович (1850—1919) — русский предприниматель.
 Кобзарь, Юрий Иванович (род. 1952) — украинский мини-футбольный тренер.
 Кобзарь, Яков Трофимович (1918—1943) — советский офицер, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

См. также 
 Кобзари (значения)